Gibraltar Hardware — американский производитель барабанных принадлежностей и аксессуаров.

История 
С 1990-х годов бренд принадлежал компании «Kaman Music». В 2007 году он был продан компании «Fender».

В 2014 году новым владельцем стала компания Drum Workshop.

В настоящее время большая часть производства находится на Тайване.

Gibraltar Hardware ежегодно представлен на крупнейших музыкальных выставках, среди которых NAMM Show и Drum Expo.

Продукция 
 педали для бас-барабана
 стулья для барабанщика
 стойки и держатели для тарелок
 прочие аксессуары (ободы для барабанов, рамы, крепления)

Музыканты, представляющие Gibraltar Hardware 
Ниже приведён неполный список эндорсеров:
 Шон Дровер (Megadeth)
 Роберт Бурдон (Linkin Park)
 Крис Адлер (Lamb of God)
 Брендан Кэнти (Fugazi)
 Билл Уорд (экс-Black Sabbath)
 Бобби Рондинелли (экс-Rainbow)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании Gibraltar Hardware

Производители ударных музыкальных инструментов